Decaux oder Décaux ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Decaux (1869–1943), französischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Alain Decaux (1925–2016), französischer Historiker und Moderator
 Jean-Claude Decaux (1937–2016), französischer Unternehmer
 Jean-François Decaux (* 1959), französischer Unternehmer und Vorstandsvorsitzender des Konzerns JCDecaux

Decaux steht für:

 JCDecaux, französisches Unternehmen (Stadtmöbel für die Außenwerbung)